Пятый этап Кубка IBU 2012/2013 прошёл в российском городе Остров со среды 9 января по субботу 12 января 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 9 января 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 11 января 2013 года.

Некоторые факты 
 Свен Гроссеггер, Даниель Бём, Сергей Корастылёв,  и Александр Дорожко не допустили ни одного промаха.
 Педро Кинтана Арьяс не допустил ни одного промаха, но финишировал только 44.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 11 января 2013 года.

Некоторые факты 
 Екатерина Юрьева, Валентина Назарова, , Мона Брурссон, Александра Аликина, Анастасия Меркушина,  и Ханна Тингельстад не допустили ни одного промаха.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 12 января 2013 года.

Некоторые факты 
 ,  и Антонин Гигонна не допустили ни одного промаха.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 12 января 2013 года.

Лидеры общего зачёта 

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после пятого этапа.

Примечания 

5-й этап
Спорт в Псковской области